Aristònous d'Egina, escultor de l'antiga Grècia 
 Aristònous de Pel·la, un dels somatofílacs d'Alexandre el Gran
 Aristònous de Gela, un dels fundadors de la colònia d'Agrigent el 582 aC